L'Académie royale de médecine est une institution belge.
L'Académie royale de médecine est une institution française fondée en 1820 par Louis XVIII, aujourd'hui appelée Académie nationale de médecine.